Tower Rock bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Tower Rock (Wittenburg, Missouri), NRHP-ID: 70000344
 Tower Rock (Cascade, Montana), NRHP-ID: 02000213